СИЗО № 1 (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Карелия) — следственный изолятор, расположенный в Петрозаводске.

Некоторые здания бывшего тюремного замка являются объектом культурного наследия Республики Карелия.

Находится в квартале, ограниченном улицами Герцена и Красная, у бывшей Тюремной площади, в историческом районе «Сенаторка».

История 
Тюрьма при Петровских заводах создана не позднее 1717 года, находилась при «фортеции» в центре Петровской слободы.

В XIX веке Петрозаводская гражданская тюрьма располагалась в двух каменных флигелях на Круглой площади. Была предназначена для содержания арестантов и пересыльных. В одном из флигелей также была тюремная церковь.

С 1860 г. была начато строительство нового тюремного замка по проекту губернского архитектора В. В. Тухтарова в конце улицы Закаменской (ныне улица Герцена).

В 1862 году строительство нового замка было завершено, вместо двухэтажного по проекту было построено трехэтажное здание.

Временное отделение тюремного замка до 1870 г. располагалось в одном из флигелей, размещавших в себе ранее городскую тюрьму.

Внутри тюремного замка имелись на первом этаже: квартира смотрителя, кухня, офицерская, караульная сторожка, канцелярии, мастерские, карцер, на втором и третьем этажах камеры для заключенных.

Имелись швейная и столярная мастерские.

После введения 6 января 1886 г. обязательной трудовой повинности для арестантов были введены работы в пекарне, работы по озеленению города (в частности, руками заключенных был засажен Левашовский бульвар), шили мундиры для тюремной стражи, плели рыбацкие сети, ремонтировали бочки. При тюрьме имелась библиотека, огород.

1 июня 1891 г. для арестантов была открыта тюремная больница.

29 августа 1908 года по приговору особого военного суда за покушение на жизнь сенатора Н. С. Крашенинникова в тюрьме был повешен служащий Александровского завода эсер Александр Кузьмин.

После Октябрьской революции продолжала использоваться по назначению. В 1920-х гг. в Петрозаводском исправдоме, в помещении бывшей тюремной церкви работал театр, организованный заключенными.
Здания тюрьмы неоднократно реконструировались.

20 октября 1939 года в тюрьме были расстреляны, приговорённые по статье 193-17 «б» УК РСФСР (Злоупотребление властью, при наличии особо отягчающих обстоятельств) к высшей мере наказания, сотрудники НКВД, палачи-расстрельщики Иван Бондаренко и Александр Шондыш.

Во время оккупации Петрозаводска в 1941—1944 годах здание было частично разрушено и потеряло третий этаж, сохранившаяся часть использовалась финнскими окуппационными властями.

Примечания

Литература 
 Мелетинский Е. М. Моя тюрьма: [Тюрьма в Петрозаводске в 50-е г. XX в.] // Звезда. — 1994. — № 6. — С. 176—197.
 Верхоглядов В. Тюремный замок // Петрозаводск. — 1993. — 28 мая. — С.10.
 «Тюремный замок» : родителей в школу не вызовут: [о Следственном изоляторе № 1 г. Петрозаводска] // Молодежная газета Карелии. — 2009. — 26 февраля-4 марта (№ 9). — С. 8-9

Ссылки 
 Тюрьмы и арестанты // Олонецкие губернские ведомости. 1886. 15 октября
 Тюремный замок
 СИЗО-1
 Петрозаводский СИЗО: что скрывается за высоким забором
 Какие секреты прячет здание тюрьмы в центре Петрозаводска
 Преступление и наказание / Pahanruado da kuritus
 От звонка до звонка
 Как изменилась главная тюрьма Петрозаводска
 Данков М. Ю. Тюремные тайны (О некоторых историях Петрозаводского острога)
 История тюремного замка

Следственные изоляторы России
Тюрьмы России
Здания и сооружения Петрозаводска